

Cinema 
 Ducks - Una squadra a tutto ghiaccio – film del 1996 diretto da Robert Lieberman

Sport 
 Anaheim Ducks – squadra di hockey su ghiaccio statunitense
 Beijing Ducks – squadra di pallacanestro cinese
 Ducks Roma - ex squadra di football americano italiana